Bilac kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Bilac (ort), São Paulo, 
 Bilac (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar